Puede hacer referencia a alguno de los muchos asedios sufridos por la ciudad española de Cáceres:

 Sitio de Cáceres (1183) por Fernando II de León.
 Sitio de Cáceres (1218) por Alfonso IX de León.
 Sitio de Cáceres (1227) por Alfonso IX de León, que culminó con la conquista de la plaza.